SSOA steht für:
 Semantic service-oriented architecture, Semantik-basiertes Computing in einer serviceorientierten Architektur
 South Sudan Opposition Alliance

SSoA steht für:
 Sheffield School of Architecture, Teil der britischen Spitzenuniversität University of Sheffield

Abkürzung